Krivodol est un toponyme qui peut désigner :
 Krivodol, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Krivodol, une ville de Bulgarie située dans l'obchtina de Krivodol et dans l'oblast de Vratsa ;
 Krivodol, un village de Croatie situé dans la municipalité de Podbablje, comitat de Split-Dalmatie.